Азијско првенство у кошарци за жене или ФИБА Азијско првенство за жене (-{FIBA Asia Championship for Women}-) је континентално такмичење репрезентација, које се у организацији ФИБА Азије се са малим изузецима одржава сваке друге године од 1965. До сада (2009) су одржана 23 првенства а највише успеха имала је репрезентација Јужне Кореје, која је победила 12 пута.

У почетку на такмичењима играло су по лига систему па није било финалне утакмице, а касније се прешло на куп систем.

Победници Азијског првенства

Биланс медаља

Учешћа на првенству

Види још 
 Азијско првенство у кошарци

Спољашње везе 

 ФИБА Азија Званични сајт 

Међународна кошаркашка такмичења
ФИБА такмичења
Азијско првенство у кошарци за жене